Список государств — членов Международного валютного фонда (МВФ) представляет собой перечень 190 стран мира, которые по состоянию на начало 2021 года подписали Статьи соглашения (Хартию, Устав) МВФ. Этот перечень включает почти все международно признанные государства, а также одно частично признанное — Косово. Все они одновременно являются членами Международного банка реконструкции и развития.

Список государств 
Официальной датой создания МВФ является 27 декабря 1945 года. В этот день Устав фонда подписали 22 государства, до 31 декабря 1945 года — ещё 8 стран. Куба, Коста-Рика, Польша,Нидерланды, Бразилия и Уругвай также подписали документ ещё в 1945 году, но их членство в организации отсчитывается с даты представления полного комплекта документов — с 1946 года.

Чехословакия и Югославия вышли из числа членов организации в связи с распадом. Их правопреемниками стали, соответственно:
 Чехия и Словакия;
 Босния и Герцеговина, Хорватия, Македония, Сербия и Словения (Черногория правопреемником Югославии не считается).
Напротив, Северный Йемен и Южный Йемен исключены из организации в связи с объединением в единую Йеменскую республику. Еще одним государством, вышедшим из состава фонда, является Куба (государства, прекратившие членство в МВФ, выделены в таблице розовым цветом).

Два государства — Польша и Индонезия (а также прекратившая членство Чехословакия) — приостанавливали своё членство в Международном валютном фонде (они выделены зелёным цветом).

Таким образом, в настоящее время членами МВФ являются 189 стран — членов ООН, то есть почти все международно признанные государства, а также одно частично признанное — Косово (в таблице выделено курсивом).

Итого 190 членов. Все эти страны одновременно являются членами Международного банка реконструкции и развития.

Членами фонда не являются такие государства, как:
 ,
 ,
 ,
 ,
  (страна-наблюдатель ООН).

Примечания

Источники

См. также 
 Международный валютный фонд
 Всемирный банк
 Международный банк реконструкции и развития

МВФ
Списки стран